Vad kan syfta på:

 Vad – att satsa pengar på utfallet av en viss händelse, se vadslagning
 Vad – en kroppsdel, se vaden
 Vad (juridik) – ett ordinärt och devolutivt rättsmedell, med vilket en part hos hovrätt sökte ändring i beslut av underrätt 
 Vad (fiskeredskap) – ett fiskeredskap i form av ett stort nät bundet av garn
 Vad - ett övergångsställe i ett vattendrag

Geografi

Schweiz 

 Vaud, kanton,

Sverige 
Vad, Sala kommun – en småort i Kumla socken
Vad, Smedjebackens kommun – en tätort i Smedjebackens kommun, Dalarna